|}
Ли́ния Ко́ргу () — узкоколейная железная дорога в Португалии, в округе Вила-Реал. Соединяет города Пезу-да-Регуа (где узловая станция) и Шавиш (где тупик). Ширина колеи — 1000 мм, протяжённость трассы — около 96 км. Ныне не эксплуатируется (июль 2010 года).

Движение было открыто 12 мая 1906 года (на участке Регуа-Вила-Реал), было полностью прекращено 25 марта 2009 года.

На участке Регуа-Вила-Реал проводится модернизация, предусматривающая установление ширины колеи 1435 мм, с целью возобновления движения на указанном участке.

Ссылки 
 Линия Коргу: краткая справка и фотографии, на английском сайте, посвящённом истории железных дорог 
 СМИ из Вила-Реала (Нотисиаш-ди-Вила-Реал) о модернизации Линии Коргу (2010 год) 
 СМИ из Вила-Реала (А-Вож-ди-Траз-Уж-Монтиш) о модернизации Линии Коргу (2010) 

Узкоколейные железные дороги Португалии
Железные дороги Португалии
Колея 1000 мм